

Persone
Cognome
 Ahmed Hadid (1984) – calciatore omanita
Bella Hadid (1996) – supermodella statunitense
 Gigi Hadid (1995) – supermodella statunitense
 Yolanda Hadid (1964) –  modella, personaggio televisivo, blogger e imprenditrice olandese naturalizzata statunitense
Mohamed Hadid (1948) –  imprenditore immobiliare giordano naturalizzata statunitense di origine palestinese
 Zaha Hadid (in arabo: زها حديد; Baghdad, 31 ottobre 1950 – Miami, 31 marzo 2016) –  architetto e designer irachena naturalizzato britannica

Architetture 
Residenze Hadid – complesso residenziale polifunzionale composto da 7 edifici differenti realizzato a Milano dall'architetto irachena Zaha Hadid nell'ambito del progetto CityLife
Torre Hadid (denominato anche Lo Storto) – grattacielo, il secondo per altezza, previsti nel progetto CityLife
Zaha Hadid Haus – edificio residenziale comprendente anche uffici e locali commerciali, progettata dall'architetto Zaha Hadid, composto di tre parti situato a Vienna, nel quartiere di Alsergrund

Geografia 
Aïn El Hadid – comune dell'Algeria, provincia di Tiaret
Hadjer Hadid – città e sottoprefettura del Ciad situata nel dipartimento di Assoungha, regione di Ouaddaï

Altro 
Al-Sekka Al-Hadid –  società calcistica con sede ad Il Cairo in Egitto